Bärenloch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bärenloch (Chur), zwei mittelalterliche Höfe in Chur, Kanton Graubünden, Schweiz
 Bärenloch (Hochkogel), Steilanstieg zum Bärenlochsattel (1740 m) am Hochkogel in den Eisenerzer Alpen nahe Eisenerz, Steiermark
 Bärenloch (Schwarzau im Gebirge), Höhle bei Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Bärenloch (Solingen), Mülldeponie (1930–2009) und Grün- und Freizeitanlage im kreisfreien Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Bärenloch (Welschenrohr), Höhle bei Welschenrohr, Kanton Solothurn, Schweiz
 Bärenloch (Worms), See in Weinsheim (kreisfreies Worms), Rheinland-Pfalz
 Naturschutzgebiet Bärenloch bei Milchenbach (Lennestadt), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen